El topónimo Hammonton puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 el área no incorporada de Hammonton, en el estado de California; o
 el pueblo de Hammonton, en el estado de Nueva Jersey.